

Geografisch
Greenwood (Arkansas)
Greenwood (Delaware)
Greenwood (Florida)
Greenwood (Illinois)
Greenwood (Indiana)
Greenwood (Louisiana)
Greenwood (Minnesota)
Greenwood (Mississippi)
Greenwood (Missouri)
Greenwood (Nebraska)
Greenwood (South Carolina)
Greenwood (Wisconsin)
Greenwood Village, een plaats in de Amerikaanse staat Colorado.
Greenwood County (Kansas)
Greenwood County (South Carolina)

Personen
 Arthur Greenwood, Brits politicus
 Bruce Greenwood, Canadees acteur
 Christopher Greenwood, Brits rechter en hoogleraar
 Colin Greenwood, Brits basgitarist bij de Britse popgroep Radiohead
 David Greenwood, Amerikaans basketballer
 Jonny Greenwood, Brits musicus
 Lee Greenwood, Amerikaans countryzanger en songwriter
 Mason Greenwood, Brits voetballer
 Priscilla Greenwood, Canadees statisticus en hoogleraar
 Ron Greenwood, Engels voetbaltrainer
 Sean Greenwood, Iers skeletonracer